Quain ist der Familienname folgender Personen:
 Buell Quain (1912–1939), US-amerikanischer Ethnologe

Siehe auch:
 Untersuchung des Werks von Herbert Quain, Erzählung des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges von 1941